Kees Heemskerk (schaatser) (1994), Nederlands schaatser
 Kees Heemskerk (voetballer) (1991), Nederlands voetballer